Miejscowości w USA:
 Orono – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Orono – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Orono – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Hennepin
Gminy w USA:
 Orono (ang. Orono Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Muscatine
 Orono (ang. Orono Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot